Владимир Семёнович Вязов () — советский хоккеист, защитник.

Биография 
Воспитанник горьковского хоккея. Проведя армейскую службу в команде первой лиги СКА МВО Липецк (1974/75 — 1975/76), девять сезонов отыграл в высшей лиге за «Торпедо» Горький - 354 игры, 39 шайб. В конце 1984 года получил тяжёлую травму. Вернулся в 1986 году, отыграв один сезон в первой лиге за «Сокол» Новочебоксарск.

Чемпион Европы среди юниорских команд 1975 года.

Работал тренером в Нижнем Новгороде. Скончался в марте 2004 года. Похоронен на Ново-Сормовском кладбище.

Ссылки 
 Вязов Владимир Семёнович
 https://hockey1946.ru/players/Vyazov_Vladimir_Semenovich_03_04_1956
 https://forchecking.ru/player.php?id=14169

Хоккеисты СССР
Игроки ХК СКА МВО
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Сокол» Новочебоксарск
Похороненные на Новосормовском кладбище